Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Mark Philippoussis 6-3, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Greg Rusedski (campione)

 Jonas Björkman (secondo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Petr Korda (semifinali)
 Albert Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1997